Лаура може да се односи на:

 Лаура (име), женско име
 Лаура (филм), југословенски филм из 1968. године.
 Лаура (река), река у Русији.
 467 Лаура, астероид.